Grupp A i Europamästerskapet i fotboll 2024 spelas mellan den 14 och 23 juni 2024.

Tabell

Matcher

Match 1

{{Resultat med trupp|id=GER-BBB
|nr       = 1
|bild     = 
|datum    = 14 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Allianz Arena
|spelplats= München
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 2

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 2
|bild     = 
|datum    = 15 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Rheinenergiestadion
|spelplats= Köln
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 13

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 13
|bild     = 
|datum    = 19 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Rheinenergiestadion
|spelplats= Köln
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 14

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 14
|bild     = 
|datum    = 19 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Mercedes-Benz Arena
|spelplats= Stuttgart
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 25

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 25
|bild     = 
|datum    = 23 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waldstadion
|spelplats= Frankfurt
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 26

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 26
|bild     = 
|datum    = 23 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Mercedes-Benz Arena
|spelplats= Stuttgart
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp A